

Топонимы 
  — город в префектуре Гумма, Япония.
 Мидори — река в Японии на острове Кюсю

Персоналии 
 Мидори — американская порноактриса
 Гото, Мидори (; 1971) — японская и американская скрипачка.
  — японская фигуристка. Серебряная медалистка Олимпиады 1992 года, чемпионка мира 1989 года.
 Мидори Титосэ — персонаж аниме «Жаркое лето».
 Мидори Кобаяси — персонаж романа «Норвежский лес» японского писателя Харуки Мураками.
 Мидори Симидзу — (1907—1981) балерина.
 Мидори Сугиура — персонаж сериала аниме и манги «Mai-HiME» и «Mai-Otome».

Космонавтика 
 Мидори (спутник) — Японский спутник дистанционного зондирования Земли, запущенный на орбиту в 1996 году;
 Мидори-2 — Японский спутник дистанционного зондирования Земли, запущенный на орбиту в 2002 году;

См. также 
 Midori (значения)